Tarn (departement)
Tarn (rivier)